Pavle Goranin je lahko:
 Pavle Goranin 1 (Bosna in Hercegovina)
 Pavle Goranin 2 (Bosna in Hercegovina)
 Pavle Goranin 3 (Bosna in Hercegovina)